Оси́рис (Ози́рис):
 Осирис (Усир) — персонаж древнеегипетской мифологии.
 Осирис (HD 209458 b) — экзопланета.
 ОЗИРИС — Оптический Звёздный Интерферометр, Размещаемый на Искусственном Спутнике — космический интерферометр-дугомер.
 Осирис () — персонаж телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Осирис () — лунный кратер.
 Осирис () — кратер на Ганимеде.

См. также 
 Osiris (значения)